Столи́пино — деревня в Зубцовском районе Тверской области. Административный центр Столипинского сельского поселения.

География 
Расположена в 18 километрах к северо-востоку от районного центра Зубцов, на правом берегу Волги. Рядом деревни Мямлино (на берегу Волги) и Селиванцево.

К северу от Зубцова есть еще одна деревня Столипино, Зубцовского сельского поселения. За Волгой, на территории Ржевского района, деревня Столыпино (Малое Столыпино).

История 
В 1830 году в селе была построена каменная холодна церковь с 3 престолами: Тихвинской иконы Божьей Матери, Архистратига Михаила и Святого Николая. В 1883 году построена каменная теплая церковь Воздвижения Креста Господня, метрические книги с 1800 года.

По данным 1859 года владельческое село Сталыпино Зубцовского уезда, 312 жителей при 36 дворах, имеет православную церковь, барочную пристань, проводится ярмарка. Во второй половине XIX — начале XX века село Столыпино было центром волости и прихода Зубцовского уезда Тверской губернии. В 1888 году население Столыпинской волости — 5067 человек, в Столыпино 49 дворов, 218 жителей, земская школа, постоялый двор, 3 кузницы, мелочная лавка; промыслы жителей: театральная прислуга в Петербурге, плотники. В 1914 году прихожан Тихвинской церкви в селе и 10 деревнях прихода — 1825 человек.

В 1919 году Столыпино — центр одноимённого сельсовета одноимённой волости Зубцовского уезда, в 1925 году — одноимённого сельсовета Погорельской волости Ржевского уезда. По переписи 1920 в Столыпино — 57 дворов, 285 жителей.

Во время Великой Отечественной войны Столыпино было оккупировано в октябре 1941 года, освобождено в январе 1942 года.

В 1957 году название села (деревни) — Столыпино, в 1980-е — Столипино.

В 1997 году — 107 хозяйств, 316 жителей. Центральная усадьба колхоза «Сознательный», средняя школа, ДК, библиотека, медпункт, детсад, отделение связи, магазин.

Население

Примечания

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Зубцовского района